Ein Jan-Hus-Denkmal gibt es unter anderem in folgenden Städten:

 Jan-Hus-Denkmal (Bohuňovice)
 Jan-Hus-Denkmal (Chrudim)
 Jan-Hus-Denkmal (Husinec u Netolic)
 Jan-Hus-Denkmal (Jičín)
 Jan-Hus-Denkmal (Konstanz) sowie der Hussenstein in Konstanz
 Jan-Hus-Denkmal (Kostelec nad Černými lesy)
 Jan-Hus-Denkmal (Prag)